Astrid Øyre Slind (ur. 9 lutego 1988) – norweska biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata seniorów i młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Astrid Øyre Slind pojawiła się 4 marca 2006 roku podczas zawodów FIS Race w Røros, gdzie zajęła 22. miejsce w biegu na 5 km technika dowolną. Na rozgrywanych w 2009 roku mistrzostwach świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand była druga w biegu łączonym na 15 km. W tej samej konkurencji zwyciężyła podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Hinterzarten. Startowała także na mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää w 2011 roku, ale ani razu nie stanęła na podium. 

W Pucharze Świata zadebiutowała 8 marca 2008 roku w Oslo, zajmując 44. miejsce w biegu na 30 km stylem dowolnym. Pierwsze punkty wywalczyła dziewięć miesięcy później, 13 grudnia w Davos, gdzie zajęła 22. miejsce na dystansie 10 km klasykiem. W sezonie 2008/2009 punktowała jeszcze kilkakrotnie i w klasyfikacji generalnej zajęła ostatecznie 66. miejsce. Na podium zawodów pucharowych po raz pierwszy stanęła 29 stycznia 2023 roku w Les Rousses, kończąc rywalizację w biegu na 20 km techniką klasyczną na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedziły ją jedynie Szwedka Ebba Andersson oraz Kerttu Niskanen z Finlandii.

Jej siostry Silje i Kari również są biegaczkami.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2008/2009: 66.
 sezon 2010/2011: 114.
 sezon 2011/2012: 90.
 sezon 2012/2013: -
 sezon 2013/2014: -
 sezon 2022/2023:

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 23 stycznia 2016

Visma Ski Classics

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2015/2016: 6.
 sezon 2016/2017: 3.
 sezon 2017/2018: 4.
 sezon 2018/2019: 2.
 sezon 2019/2020: 5.
 sezon 2021: 29.
 sezon 2021/2022: 3.

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013